Ник Ка́ртер () — имя и фамилия реальных людей и выдуманных персонажей. Может означать:
 Ник Картер — персонаж американских детективных романов.
  — персонаж одноимённого итальянского комикса.
 Ник Картер — участник американской поп-группы Backstreet Boys.